Pododdziały wojskowej służby zdrowia noszące numer 9:

 9 Batalion Sanitarny (1922-1931 → Kadra Zapasowa 9 Szpitala Okręgowego) 
 9 Samodzielny Batalion Sanitarny 12 DP (1945)